«Desmargaritando el Corazón» es el último sencillo del álbum de Fey, Tierna la noche lanzado a principios de 1998, la letra cuenta el primer año de una relación amorosa.

La canción según Fey, es perfecta para un ambiente, tranquilo y relajado, la canción fue lanzada a inicios de 1998 antes de que lanzara El color de los sueños, también la canta en su Tour Tierna la Noche en 1996.

Referencias 

Canciones de México
Canciones en español
Canciones de 1998